Перхурьево:

 Перхурьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Перхурьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Перхурьево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.